Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1992 года () прошёл в деревне Ахткарспелен с 28 мая по по 11 июня.

Ход турнира 
19-летний дебютант Антон ван Беркель после 9 туров лидировал с 13 очками, но в десятом туре проиграл легендарному Харму Вирсме, возвратившийся в голландский чемпионат с 1981 года. Вирсма в итоге стал чемпионом с 18 очками в 13 играх. На 2 очка отстали Ауке Схолма и Антон ван Беркель, получившие серебряные медали

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей, и партиями на сайте KNDB

1992 год в шашках

Май 1992 года
Июнь 1992 года
Спорт в Нидерландах в 1992 году